Raimondo Franchetti esploratore
 suo padre Alberto Franchetti compositore
 Leopoldo Franchetti economista
 Giuseppe Franchetti filantropo e imprenditore
 Gastone Franchetti eroe partigiano
 Giorgio Franchetti mecenate e collezionista
 Carlo Franchetti alpinista, figlio di Giorgio